Ussel je :

 Ussel (Cantal), francouzská obec v departementu Cantal
 Ussel (Corrèze), francouzská obec v departementu Corrèze
 Ussel (Lot), francouzská obec v departementu Lot
 Arrondissement Ussel